La rue de Tanger peut faire référence à :
 la rue de Tanger à Paris ;
 la rue de Tanger à Rouen.